Garin kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Garin, Haute-Garonne, kommun, Département de la Haute-Garonne,

Norge 

 Garin (sjö), Oppland fylke, Etnedal, 

Robotskapade Norgeförgreningar